Leonid Slutski es una combinación de nombre y apellido ruso que puede referirse a:
 Leonid Víktorovich Slutski (n. 1971), entrenador de fútbol ruso;
 Leonid Eduárdovich Slutski (n. 1968), político ruso.